Фридрих Хильшер (; ) — немецкий религиозный философ, публицист, поэт, оккультист, руководящий сотрудник Аненербе, участник движения «консервативная революция». Работал над воссозданием древнегерманского мировоззрения.

Биография

Ранние годы 
В 1919 году окончил губенскую гимназию и в том же году вступил во фрайкор. В Капповском путче, в котором было задействовано его подразделение, участия не принимал, назвав путч «глупостью». В 1920—1926 годах изучал право в Берлине. В 1926 году защитил кандидатскую диссертацию в Йене. В 1927 году поступил на государственную службу, в том же году начал публиковаться в журнале «Арминий», издавашемся Эрнстом Юнгером, где быстро стал сотрудником последнего.

Деятельность в нацистской Германии 
В 1933 г. вышел из лютеранской церкви и основал собственную, Независимую свободную церковь (с сильным влиянием идей Эриугены и Гёте), в которой христианство переплеталось с народными языческими поверьями. Де-факто данная церковь существовала до 1984 г., де-юре сохраняется и до наших дней.

Хильшер был признан нацистами врагом режима. Организовал подпольную группу, призванную разложить Третий рейх изнутри. Несмотря на это, был членом ряда национал-социалистических организаций. По предложению своего друга Вольфрама Зиверса, управляющего делами Аненербе, стал его заместителем. При этом другому своему другу, еврейскому философу Мартину Буберу, Хильшер помогал спастись от преследования нацистов.

Участвовал в подготовке заговора Германского Сопротивления с целью убийства Гитлера, был арестован, однако вскоре освобождён благодаря вмешательству Зиверса.

После войны 
После 1945 года отдалился от общественной деятельности. Жил вместе с женой Лизелотте Дауманн (1917—2003) в Марбурге, затем в Мюннерштадте, занимался исследованиями в области религиоведения и религиозной философии, большая часть из которых осталась неопубликованной. Последние годы провёл в Шёнвальде.

Библиография 
 Bürgerlichkeit und Deutschtum. In: Neue Standarte. Arminius, Kampfschrift für deutsche Nationalisten Nr. 33 (1926) v. 5. September 1926, S. 5
 Innerlichkeit und Staatskunst. In: Neue Standarte. Arminius, Kampfschrift für deutsche Nationalisten v. 26. Dezember 1926, S. 6 — 8
 Die Faustische Seele. In: Die Neue Standarte. Arminius v. 3. Februar 1927, S. 4 f.
 Die Alten Götter. In: Die Neue Standarte. Arminius v. 27. Februar 1927, S. 7 f.
 Für die unterdrückten Völker ! In: Die Neue Standarte. Arminius v. 16. März 1927, S. 3 — 5
 Die ewige Wiederkunft. In: Arminius v. 28. August 1927, S. 2 f.
 Afghanistan und die islamische Bewegung. In: Die Islamische Gegenwart. Monatsschrift für die Zeitgeschichte des Islam. Heft 4 / 5 (April / Mai) 1928, S. 57 f.
 Japan, Russland und der Westen. In: Der Vormarsch, Heft 12 (Mai 1928), S. 317—319
 Imperialismus und Nationalismus. In: Der Vormarsch, Ausgabe März 1929
 Die große Verwandlung. In Ernst Jünger (Hrsg.): Krieg und Krieger. Berlin 1930, S. 127—134
 Die wirklichen Mächte. In Franz Schauwecker (Hrsg.): Mondstein. Magische Geschichten. 20 Novellen. Berlin 1930, S. 240—249
 Der Geist der Wirtschaft. In: Das Reich, 1. Jg. (1930 / 31), Heft 8 (Mai 1931), S. 150—156
 Die Heraufkunft der Kräfte. In Hans Tröbst (Hrsg.): Stecowa. Phantastisches und Übersinnliches aus dem Weltkrieg. Berlin 1932, S. 195—205
 Duell und Mensur. In: Festschrift zum Kösener Congreß vom 1. bis zum 4. Juni in Würzburg. O.O. 1960, S. 37 — 59
 Die geistesgeschichtlichen Grundlagen der Kösener Corps. In: Festschrift zum Kösener Congresse vom 6. bis zum 9. Juni 1962 in Würzburg. O.O. 1962 (Neunte Festschrift des HKSCV), S. 7 — 33)
 Das kanonische Urteil der katholischen Kirche über die Mensur im 19. Jahrhundert. In: Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung. 7. Band (1962), S. 91 — 117
 Corps und Propaganda. In: Die Kösener Freiheit. Festschrift zum Kösener Congresse vom 29. Mai bis zum 1. Juni 1963 in Würzburg. O.O.1963 (Zehnte Festschrift des HKSCV), S. 36 — 60
 Toleranz und Wahrheit. In: Humanitas honos noster. Festschrift zum Kösener Congresse vom 2. bis zum 5. Juni 1965 in Würzburg. O.O. 1965 (Zwölfte Festschrift des HKSCV), S. 19 — 48
 Zweikampf und Mensur. In: Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung. 11. Band (1966), S. 171—199
 Schillers klassischer Ort in der Geschichte. In: Die Stifter und Friedrich Schiller. Festschrift zum Kösener Congresse vom 25. bis zum 28. Mai 1966 in Würzburg. O.O.1966 (Dreizehnte Festschrift des HKSCV), S. 51 — 61
 Herkunft und Wesen der Mensur. In: Die Mensur. Herkunft, Recht und Wesen. Dokumentation des Kösener SC-Verbandes, überreicht durch den Kösener Senioren-Convents-Verband und den Verband Alter Corpsstudenten. O.O. 1968 (Vierte Denkschrift des HKSCV. Herausgegeben zum Kösener Congresse 1968), S. 9 — 32
 Noblesse oder Elite (1. Teil). In: Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung. 14. Band (1969), S. 89 — 97
 Noblesse oder Elite (2. Teil). In: Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung. 15. Band (1970), S. 130—138
 Noblesse oder Elite (3. Teil und Schluß). In: Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung. 17. Band (1972), S. 38 — 52

Примечания 

Поэты Германии
Философы Германии
Участники немецкого движения Сопротивления
Юристы Германии